В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Дженніфер Капріаті і Моніка Селеш виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Брандтке і Елна Рейнах 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Мартіна Навратілова (півфінал)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (фінал)
 Відсутня
 Розалін Нідеффер /  Мерседес Пас (чвертьфінал)

 Дженніфер Капріаті /  Моніка Селеш (чемпіонки)
 Гелен Келесі /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)